Název Na Vrších nese více míst a objektů:

Hory a kopce 
 Na Vrších (Brdská vrchovina) (542,7 m) – vrchol v Brdech v okrese Rokycany, jihovýchodně od Strašic
 Na Vrších, uváděn též jako Na Vrchách (Červenokostelecká pahorkatina) (501 m n. m.) – oblý kopec u Slavíkova, na hřebenu mezi Hronovem a Náchodem
 Na Vrších (Křivoklátská vrchovina) (477,6 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině v okrese Rokycany, severně od Bílé Skály
 Na Vrších (Plaská hornatina) (481,3 m) – vrchol s rozhlednou v Kralovické pahorkatině v okrese Rokycany, východně od Vranovic
 Na Vrších (Polabí) (200 m) – vrchol u Čelákovic
 Na Vrších (Prachatická hornatina) (777,0 m) - vrchol v Prachatické hornatině u obce Zdenice
 Na Vrších (Švihovská vrchovina) (425,1 m) – vrchol v Rokycanské pahorkatině v okrese Rokycany, jižně od Volduch

Ulice 
 Na Vrších (či Na vrších), ulice na pomezí Prahy-Vršovic a Strašnic
 … a v dalších městech

Podobné názvy 
 Na Vrchách (rozhledna) – rozhledna na stejnojmenném kopci, východně od Vranovic v okrese Rokycany